

Люди 

 Август фон Коцебу — німецький романіст та драматург.
 Коцебу Отто Євстахійович — мореплавець.
 Пауль Деметріус Коцебу — російський генерал німецького походження.
 Коцебу Петро Оттович — контр-адмірал російського флоту.

Географічні об'єкти 

 Коцебу — затока Чукотського моря
 Коцебу — місто на Алясці

Німецькі прізвища